ONE Championship (ONE более известная как ONE Fighting Championship сокращенно ONE FC) — сингапурская организация, проводящая бои по смешанным боевым искусствам (также известные как ММА — от ). Штаб-квартира компании расположена в Калланге, Сингапур.

История 

Первое шоу, ONE Fighting Championship: Champion vs. Champion, состоялась 3 сентября 2011 года, первыми бойцами выступившими стали Фил Барони, Ёсиюки Ёсида, Грегор Грейси, и Эдуард Фолайанг.

4 августа 2014 генеральный директор Виктор Куй сообщил что чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо приобрел неустановленное количество акций компании.

В конце мая 2014 года было объявлено что бывший боец и бывший чемпион UFC в среднем весе Рич Франклин стал вице-президентом компании.

С целью дальнейшего повышения организации и его расширения, в 2014 были подписаны ряд новых бойцов, таких как Бен Аскрен, Брэндона Вера, Марка Стрегла, Роджер Грейси, Луиша Сантоса, Джеймса Мак-Суини и Марата Гафурова.

В конце января 2015 года, было объявлено о сокращении названия до ONE Championship.

В ноябре 2020 года руководство One FC анонсировало начало партнёрских отношений с Facebook и регулярную трансляцию мероприятий на Facebook TV.

26 февраля 2021 года прошёл турнир  Fists of Fury, на котором боец из Голландии Элиас Энахачи в бою против Суперлека Киатмукао (Таиланд) защитил титул организации в легчайшей весовой категории.

Правила 
ONE Championship сочетает в себе ряд правил Pride: разрешены удары ногами по голове лежачего противника, удары коленями разрешены как в стойке так и в партере. Также в One Championship разрешены удары локтями в голову (что например допускается в UFC, но было запретным в Pride).

Награды 
 В 2012 году ONE FC был номинирован на премию «продвижение года» по версии World MMA Awards наряду с UFC, Bellator, Invicta FC и Strikeforce.
 В 2013 году ONE FC победил в номинации "Лучшая Стратегия для привлечения мужской аудитории' от Marketing Magazine.

Действующие чемпионы 
Чемпионы мира

Малайзийский Национальный Чемпионат

Гран-При Камбоджи

Beijing National Champions

Примечания

Ссылки 
 OneFC — официальный сайт
 ONE CHAMPIONSHIP на SherDog

Соревнования по боевым искусствам
Организации ММА